Benetton ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Benetton (* 1964), italienischer Unternehmer
 Luciano Benetton (* 1935), italienischer Modedesigner und Unternehmer
 Mario Benetton (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Philippe Benetton (* 1968), französischer Rugby-Union-Spieler
 Rocco Benetton (* 1969), italienischer Manager und Formel-1-Teamchef

Benetton bezeichnet:

 Benetton Group, italienisches Bekleidungsartikelunternehmen
 Benetton Formula, ehemaliger Formel-1-Rennstall

Siehe auch:

 Benetton-Entscheidungen
 Pallacanestro Treviso, ehemals Benetton Treviso
 Benetton Rugby Treviso